Лоначевський-Петруняко Михайло Іванович — педагог, дійсний статський радник.
 Лоначевський-Петруняко Олександр Іванович ( 1841) — український письменник, фольклорист, публіцист.
 Лоначевський-Петруняка Тимофій Іванович (1837—1920) — лікар. Магістр фармації (1866) і хімії (1874).

Примітки 

Слов'янські прізвища